George Bottini (1874-1907), peintre, dessinateur, et graveur français ;
 Ivy Bottini (1926-2021), militante des droits des femmes et des personnes LGBT américaine ;
 Lorenzo Prospero Bottini (1737-1818), cardinal italien ;
 Marianna Bottini (1802-1858), compositrice italienne ;
 Oliver Bottini (1965-), écrivain et journaliste allemand ;
 Santiago Bottini (né en 1984), joueur argentin de rugby à XV.